Konklawe 1503 (Pius III)
 Konklawe 1503 (Juliusz II)